Andreas Kunz (1946-2022), spécialiste est-allemand du combiné nordique
 Annie Kunz (1993-), athlète américaine
 Eddie Kunz (1986-), lanceur droitier de baseball
 Emma Kunz (1892-1963), guérisseuse, radiesthésiste et artiste peintre suisse. 
 Erich Kunz (1909-1995), baryton autrichien
 Frédy Kunz (1920-2000), prêtre français
 Florian Kunz (1972-), joueur allemand de hockey sur gazon
 George Frederick Kunz (1856-1932), minéralogiste américain
  (1904-1982), botaniste suisse dont l’abréviation botanique standard est Kunz
 Helmut Kunz (1910-1976), dentiste de la Schutzstaffel (SS)
 Hugo Kunz (1884-1938), artiste peintre et graveur allemand
 Josef Kunz (1945-), homme politique suisse
 Konrad Max Kunz (1812–1875), compositeur et chef de chœur, auteur du Bayernhymne
 Paul Kunz (19?-), physicien américain
 Marcel Kunz (1943-2017), footballeur international suisse
 Sacha Kunz (1978-), militant nationaliste et fondateur du Parti nationaliste suisse
 Thomas H. Kunz (1938?-2020), mammalogiste |américain
 Stephan Kunz (1972-), fondeur liechtensteinois

Patronyme suisse
Patronyme allemand
Patronyme lorrain